Schlaf steht für:

 Schlaf, biologischer oder medizinischer Ruhezustand
 Schlaf in den Augen, Schlafsand
 Schlaf (Drama), Drama von Jon Fosse
 Schlaf (2020), Film von Michael Venus (Regisseur)

Schlaf ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schlaf (1839–1911), österreichischer Architekt 
 Hannelore Schlaf (1930–1985), deutsche Tischtennisfunktionärin und -spielerin
 Johannes Schlaf (1862–1941), deutscher Schriftsteller
 Jupp Schlaf (1919–1989), deutscher Tischtennisfunktionär und -spieler

Siehe auch: